Световното първенство по снукър през 2005 г. се провежда от 16 април до 2 май в Театър Крусибъл, Шефилд. Рони О'Съливан опитва да защити световната си титла от 2004 г., но изненадващо световен шампион става Шон Мърфи. Във финала на първенството един срещу друг играят Шон Мърфи и Матю Стивънс.

Важни моменти 
 В началото на първенството бъдещия световен шампион Шон Мърфи има коефициент за спечелване на състезанието 150:1.
 В мача от първия кръг между Марк Уилямс и Робърт Милкинс, Марк Уилямс става автор на едва шестия максимален брейк от 147, постигнат на Световно първенство.

Резултати 

2005